Drummond se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Drummond
 James Ramsay Drummond
 Leandro de Oliveira Drummond
 Margaret M. Drummond
 Robert Bailey Drummond
 Thomas Drummond